Мария Васильевна Гуменюк (, урождённая Куземко; род. 26 февраля 1948 года, с. Буряковка, Залещицкий район, Тернопольская область, Украинская ССР) — украинский государственный и общественный деятель, писательница, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994).

Биография 
Родилась 26 февраля 1948 года в селе Буряковка Залещицкого района Тернопольской области в крестьянской семье.

С 1967 года работала в сфере торговли и бытового обслуживания в Тернопольской области. С 1976 года была внештатным корреспондентом тернопольской газеты «Ровесник».

С 1983 года начала публиковаться в газете «Літературна Україна» и журнале «Советская женщина» и в областной прессе Тернопольской области. С 1986 года была референтом общества «Знание» (г. Тернополь), с 1989 года — председателем Тернопольской областной организации «Мемориала».

В 1988 году вышла первая книга Марии Гуменюк «І жити, і любити». В 1990 году стала членом Союза писателей Украины.

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР была выдвинута кандидатом в народные депутаты трудовым коллективом Тернопольского производственного объединения «Орион», 4 марта 1990 года в первом туре была избрана народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Тернопольского избирательного округа № 363 Тернопольской области, набрала 67,92% голосов среди 6 кандидатов. В парламенте являлась членом комиссии по вопросам культуры и духовного возрождения, входила в депутатскую группу «Народная рада». В том же году была избрана депутатом Тернопольского областного совета. Поддержала вместе с группой депутатов Верховного совета УССР массовые акции протеста на площади Октябрьской революции в Киеве в октябре 1990 года. Депутатские полномочия истекли 10 мая 1994 года.

Дочь — Лариса Лебедивна, выпустила поэтические сборники «Ніоба»  (2018), «Не Єва»  (2017), муж (с 1990 года) — Борис Гуменюк (1965 г.р.), писатель, принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальонов «Азов» и ОУН.

Примечания

Ссылки 
 Гуменюк (Куземко) Мария Васильевна на сайте Верховной рады Украины  
 Довідка: Гуменюк (Куземко) Марія Василівна  

Выпускники Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Писатели Украины
Члены Национального союза писателей Украины
Депутаты Тернопольского областного совета
Женщины-политики Украины